Здание «Почтового банка» () — офисное высотное здание в районе Зюдфиртель города Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) рядом с эссенским железнодорожным вокзалом. Здание «Почтового банка» является третьим по высоте зданием Эссена. С 2010 года здание находится под охраной государства.

История 
Первое отделение «Почтового банка» открылось ещё в 1920 году рядом с рыночной церковью. На тот в момент в отделениибанка было лишь 8 000 счетов, но уже через десять лет их количество увеличилось до 31 000. Столь быстрый рост количества счетов вынуждал правление банка неоднократно принимать решение о смене офисного здания.

В 1956 году было принято решение о строительстве нынешнего здания возле железнодорожного вокзала, для чего было решено выкупить земельный участок, принадлежавший компании «Friedrich Krupp AG». В сентябре 1963 года были начаты строительные работы. Основные работы были завершены к октябрю 1965 года, а сдано в эксплуатацию здание было в 1968 году. Здание было построено в стиле нью-йоркского Левер Хаус, в так называемом интернациональном стиле.

На протяжении 11 лет, вплоть до окончания строительства эссенской ратуши, здание «Почтового банка» являлось самым высоким зданием в городе. В 1959 году рядом начали возводить высотные офисные здания компаний Rheinische Stahlwerke AG и RWE. Это позволило Эссену стать первым в Германии «городом силуэтов», на три года раньше Франкфурта-на-Майне.

Примечания

Ссылки 

 Страница здание «Почтового банка» в Эссене на International Database and Gallery of Structures 
 Страница здание «Почтового банка» в Эссене на официальном сайте строительной компании «Emporis Corporation»
 3D-модель здания

Здания и сооружения Эссена
Высотные здания Северного Рейна-Вестфалии
Банки Германии
Почта Германии
Банковские здания
Небоскрёбы, построенные в 1960-е годы